Wham! – gruppo musicale britannico
 Wham! – fumetto britannico
 WHAM – stazione radiofonica statunitense
 Crown Ground (anche noto come Wham Stadium) – stadio di calcio di Accrington (Inghilterra)